Emil Schultz ist der Name folgender Personen:

* Emil Schultz (Politiker) (1899–1946), deutscher Politiker (NSDAP)
 Emil Schultz-Riga (1872–1931), deutsch-baltisch-russischer Landschaftsmaler